Het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 21 van 1981 was de 2e editie van het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 20, een tweejaarlijks CAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. 14 landen namen deel aan dit toernooi dat van 8 juni 1980 tot en met 24 april 1981 werd gespeeld. Egypte werd voor de eerste keer winnaar van het toernooi. In de finale werd Kameroen met 3–1 verslagen. Nigeria werd derde. 

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1981. De twee beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Kameroen en Egypte.

Voorronde 
Togo lootte tegen Benin, maar kwalificeerde zich doordat Benin zich terugtrok. Ook Zimbabwe hoefde niet te spelen, Malawi trok zich terug. De overige landen waren automatisch al door naar de tweede ronde, daardoor bleven er nog 2 landen over voor de voorronde.

Equatoriaal Guinea kwalificeerde zich voor de eerste ronde.

Eerste ronde
Ivoorkust, Oeganda en Kenia trokken zich terug, daardoor kwalificeren respectievelijk Nigeria, Egypte en Centraal-Afrikaans Republiek zich voor de tweede ronde.

Equatoriaal Guinea kwalificeert zich voor de tweede ronde, het land maakte meer uitdoelpunten.

Kameroen kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Tunesië kwalificeert zich, na strafschoppen, voor de tweede ronde.

Zimbabwe kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Algerije kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Tweede ronde

Kameroen kwalificeert zich voor de halve finale.

Nigeria kwalificeert zich voor de halve finale.

Egypte kwalificeert zich voor de halve finale.

Algerije kwalificeert zich voor de halve finale, Centraal-Afrikaanse Republiek trok zich na 1 wedstrijd terug.

Halve finale

Kameroen kwalificeert zich voor de finale.

Egypte kwalificeert zich voor de finale, Algerije trok zich terug.

Finale

Voetbal in 1980
Voetbal in 1981
Afrikaans voetbalkampioenschap mannen onder 20